Вязовна — название населённых пунктов:

Россия 
 Вязовна — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Вязовна — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Вязовна — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Вязовна — деревня в Чернском районе Тульской области.